Al-Arabi (العربي) se puede referir a:

Al-Arabi es el nombre de varios clubes deportivos:
Al-Arabi (Unaizah), equipo de fútbol de Arabia Saudita.
Al-Arabi SC (Catar), equipo de fútbol de Catar.
Al-Arabi (Beit Safafa), equipo de fútbol de Cisjordania.
Al-Arabi (Umm al-Quwain), equipo de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.
Al-Arabi (Irbit), equipo de fútbol de Jordania.
Al-Arabi SC (Kuwait), equipo de fútbol de Kuwait.
Al-Arabi (Siria), equipo de fútbol de Siria.